In questa pagina sono riportati gli sportivi che hanno vinto il maggior numero di medaglie in una singola edizione dei Giochi olimpici.

Il nuotatore statunitense Michael Phelps e il ginnasta sovietico Aleksandr Ditjatin sono gli sportivi più medagliati con 8 medaglie. Il pattinatore statunitense Eric Heiden è invece il più medagliato ai Giochi invernali con 5 medaglie.

Ditjatin detiene anche il record di medaglie individuali (7), ottenuto sempre nel 1980 in cui batté il precedente primato di 6 medaglie appartenente ad altri tre ginnasti sovietici: Nikolaj Andrianov, Boris Šachlin e Michail Voronin.


Lista dei plurimedagliati

Cronologia

Lista dei plurimedagliati in eventi individuali

Cronologia

Note

Voci correlate 
 Sportivi con il maggior numero di medaglie olimpiche
 Sportivi con il maggior numero di medaglie d'oro olimpiche
 Sportivi con il maggior numero di medaglie d'oro olimpiche in una singola edizione
 Sportivi con il maggior numero di medaglie olimpiche in una singola specialità
 Sportivi con il maggior numero di medaglie d'oro olimpiche in una singola specialità
 Sportivi con il maggior numero di partecipazioni olimpiche
 Sportivi con il maggior numero di medaglie ai Giochi olimpici invernali
 Sportivi vincitori di medaglia olimpica in differenti discipline

Collegamenti esterni 
 
 

Liste di sportivi
Persone legate ai Giochi olimpici
Record sportivi